Хосе Марија Гонзалез има више значења:

 Хосе Марија Гонзалез (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Хосе Марија Гонзалез (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику